Az Allsvenskan 1957-58-as szezonja volt a bajnokság harmincnegyedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes az IFK Göteborg lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Fordítás
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag
Svedlabdarugobajnoksag